Levan och Lewan är svenska efternamn som den 31 december 2014 bars av följande antal personer bosatta i Sverige:
 Levan 35
 Lewan 23 
Totalt blir detta 58 personer.

Levan är även ett georgiskt manligt förnamn.

Personer med efternamnet Levan eller Lewan
 Albert Levan (1905–1998), botanist och genetiker
 Anders Levan (1880–1962), ingenjör
 Bengt Lewan (1932–2017), docent i litteraturvetenskap
 Cecilia Torudd, född Levan (född 1942), illustratör och serietecknare
 Emil Levan (1854–1925), violinist och posttjänsteman
 Larry Levan (1954–1992), artistnamn för amerikansk diskjockey
 Mats Levan (1919-2016), ingenjör
 Nils Lewan (född 1929), kulturgeograf och landskapshistoriker
 Oskar Lewan (1862–1949), präst

Personer med förnamnet Levan
 Levan Akin (född 1979), svensk filmregissör och manusförfattare
 Levan Dzjibladze (född 1987), georgisk artist och sångare
 Levan Gatjetjiladze (född 1964), georgisk affärsman och politiker
 Levan Kakubava (född 1990), georgisk fotbollsspelare
 Levan Kaljajev (1929–1983), sovjetisk friidrottare, sprinter
 Levan Kobiasjvili (född 1977), georgisk fotbollsspelare och ledare
 Levan Qenia (född 1990), georgisk fotbollsspelare
 Levan Tediasjvili (född 1948), sovjetisk brottare
 Levan Varsjalomidze (född 1972), georgisk politiker

Källor

Svenska efternamn
Mansnamn